Bob Lutz e Stan Smith hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe 7–6, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (finale)
 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Ivan Lendl (terzo turno)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (primo turno)
 Ilie Năstase /  Tom Okker (terzo turno)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (terzo turno)
 Heinz Günthardt /  Fred Stolle (quarti di finale)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (quarti di finale)
 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (primo turno)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (primo turno)
 Francisco González /  Johan Kriek (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1980